Эшли Дарел Джаз Ричардс (, род. 12 апреля 1991 года, Суонси, Уэльс), более известный как Джаз Ричардс, — валлийский футболист, защитник клуба валлийской премьер-лиги «Хаверфордуэст Каунти». Выступал за национальную сборную Уэльса.

Клубная карьера 
Ричардс начал заниматься футболом в клубе «Кардифф Сити». В 2007 году перешёл в молодёжную систему «Суонси Сити», в составе которого и дебютировал в профессиональном футболе 15 августа 2009 года в матче против «Мидлсбро», где на 63-й минуте матча заменил Шона Макдональда. В течение сезона 2009/10 Ричардс в общей сложности сыграл 15 матчей. Под конец сезона продлил свой контракт с «Суонси Сити» на два года. 15 октября 2011 года Ричардс дебютировал в Английской Премьер-лиге в матче против «Норвич Сити». Двенадцать дней спустя Ричардс продлил свой контракт с клубом на полтора года, а 28 марта 2013 года продлил ещё до июня 2016 года.

25 января 2013 года Ричардс на правах аренды перешёл в «Кристал Пэлас» до конца сезона 2013/14. Дебютировал в клубе 30 января в матче против «Хаддерсфилд Таун». В общей сложности, до конца сезона в составе «Кристал Пэлас» сыграл 11 матчей и помог клубу выйти в Премьер-лигу.

10 сентября 2013 года Ричардс отправился в трёхмесячную аренду в «Хаддерсфилд Таун». Дебютировал в клубе 17 сентября в матче против «Чарльтон Атлетик». В общей сложности, за «Хаддерсфилд Таун» сыграл 9 матчей. 17 декабря вернулся в «Суонси Сити».

24 января 2015 года Ричардс перешёл «Фулхэм» в месячную аренду, которая впоследствии была продлена до конца сезона. В составе клуба Ричардс сыграл 14 матчей. 2 июля 2015 года подписал с «Фулхэмом» полноценный контракт.

19 июля 2016 года Ричардс перешёл в «Кардифф Сити», подписав с клубом трёхлетний контракт.

6 марта 2021 года перешёл в «Хаверфордуэст Каунти», клуб валлийской премьер-лиги, и дебютировал 9 марта в выездном матче против «Аберистуит Таун».

Международная карьера 
Ричардс представлял юниорские сборные Уэльса до 17 и 19 лет. В молодёжную сборную был вызван в марте 2009 года для встречи с молодёжной сборной Люксембурга, однако на поле не вышел. Дебютировал 12 августа в матче против молодёжной сборной Венгрии. Ныне представляет национальную сборную Уэльса, в составе которой дебютировал 27 мая 2012 года в товарищеском матче против сборной Мексики. На Евро-2016 вышел с командой в полуфинал турнира.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Суонси Сити»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2012/13

 Сборная Уэльса
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Кардифф Сити»